Los viajes oficiales que el emperador de Japón Akihito ha realizado al exterior desde su proclamación el 7 de enero de 1989 se detallan a continuación.

Normalmente el emperador realiza las visitas en compañía de esposa, la emperatriz Michiko.

Cronología

1989 – 1999

P. M. – Primer ministro

2000 – 2009

P. M. – Primer ministro

2010 – 

P. M. – Primer ministro

Enlaces externos

Pág. oficial de la Casa Real de Japón (en inglés).

Relaciones internacionales de Japón
Japón